HPI může být:
Index lidského rozvoje
Happy Planet Index
Human Poverty Index
Hobby Products International – rádiem řízené modely

Zkratky